Russella, dite The Fabulous Russella, est un acteur britannique, danseur, modèle, chorégraphe, chanteur spécialiste des rôles de drag queen.

Russella est l'une des inspirations principales de la chanteuse française Christine and the Queens.

Filmographie

Notes et références 

Acteur britannique
Drag queen britannique